Sedlbauer ist der Familienname folgender Personen:
 Klaus Sedlbauer (* 1965), deutscher Bauphysiker
 Ron Sedlbauer (* 1954), kanadischer Eishockeyspieler